Шьяма-упанишада (санскр. श्याम उपनिषद्, ṣyāmopaniṣad — Наставление [о] Тёмной) — одна из малых тантрических шактийских упанишад, не относящихся к канону Муктика. Хотя название это упанишады соотносится с одним из грозных обликов Деви — Шьямой (санскр. श्याम — тёмный, чёрный), — текст, по своему содержанию, основывается на пудже богине Калике и близок тексту Калика-пураны.

Это очень небольшой текст — в русском переводе дана разбивка всего на 7 стихов. Однако уже в первом стихе приводится одна из важных шактийских маха-мантр, называемая в тексте «лучшей из всех мантр»:
 kṛṃ kṛṃ kṛṃ hūṃ hūṃ hṛṃ hṛṃ dakṣiṇe kālike kṛṃ kṛṃ kṛṃ hūṃ hūṃ hṛṃ hṛṃ svāhā
Этот стих по своему содержанию очень близок последнему стиху 1-й паталы Шри-каливиласа-тантры, где говорится:

Этот стих так же близок по содержанию и стихам 78-79 25-й главы Кокиларнава-тантры, где также говорится о величии этой мантры:

Так же и в Тодала-тантре (3, 13-14) и в других тантрических шактийских текстах упоминается эта мантра, что позволяет говорить о её особой значимости в шактийской традиции. И тот факт факт, что в текстах тантр систематически повторяется пассаж о шудре, читающем эту мантру и который благодаря ей достигнет Освобождения, позволяет сказать, что текст рассчитан именно на низкокастовых.

Другим интересным моментом является описание Шри Янтры — этому посвящены третий, четвёртый и пятый стихи Шьяма-упанишады: приводятся образы Деви в различных углах Шри Янтры, её лепестках и вкратце описывается тот облик Калики, на который следует медитировать:

Завершает упанишаду пассаж о награждении всеми благами того, кто изучает её: её изучение приравнивается к омовению в Ганге, паломничеству к тиртхам, выполнению яджны и хомы.

Переводы 
Оригинальный текст упанишады, к сожалению, не доступен. Перевод на русский язык был осуществлён в 2003-м году владельцем сайта Упанишад.ру  Ишварой с английского перевода, который находится на сайте Shiva Shakti Mandalam .

Примечания

Литература 
 Шьяма-упанишад  — перевод на русский язык.
 The Shyama Upanishad  — на английском языке.

Дополнительная литература
 Шри Каливиласа-тантра. Перевод с санскрита Ерченкова О. Н.
 Упанишады веданты, шиваизма и шактизма. Антология избранных упанишад. Перевод с санскрита, предисловие и примечания С. В. Лобанов, С. С. Фёдоров. Старлайт, 2009 ISBN 978-59633-0033-6
 Упанишады йоги и тантры / Пер. с санскр., предисл. и комм. Б. В. Мартыновой. — СПб.: Алетейя, 1999. ISBN 5-89321-010-9
 Арйадева (О. Н. Ерченков), Шактананда. — «Краткое почитание Адйа-Кали» (по материалам «Маханирвана-тантры»).
 Арйадева (О. Н. Ерченков), Ветала — «Краткое почитание Дакшина-Кали» (по материалам «Шакта-прамоды»).

Упанишады